Luongo puede hacer referencia a:

Massimo Luongo, futbolista australiano;
Rafael Luongo, futbolista argentino de los años 1930 y 1940;
Rafael Alberto Luongo, futbolista argentino de los años 1980-2000.